Прави́тельство Думе́рга () — французский кабинет министров периода Третьей республики во главе с Гастоном Думергом:
 Первое правительство Думерга — с 9 декабря 1913 по 2 июня 1914 года;
 Второе правительство Думерга — с 9 февраля по 8 ноября 1934.